О́пера-се́риа ( — серьёзная опера) — жанр итальянской оперы, возник в конце XVII века в творчестве композиторов неаполитанской оперной школы. Оперу-сериа создавали на основе героико-мифологического или легендарно-исторического сюжета с чётким распределением сценического действия и музыки. В музыке преобладали речитативы и большие виртуозные арии солистов, которые словно соревновались в мастерстве вокализации.

К выдающимся мастерам оперы-сериа принадлежали Алессандро Скарлатти, Георг-Фридрих Гендель, Никола Порпора, Бальдассаре Галуппи, Никколо Пиччини, Джан Франческо де Майо, Джакомо Мейербер, Кристоф Виллибальд Глюк, Антонио Сальери, ранний Моцарт, Гаспаре Спонтини, Игнацио Фьорилло, Дженнаро Манна и другие.

Примечания

Литература 
 Материалы и документы по истории музыки, т. 2, под ред. М. В. Иванова-Борецкого, М., 1934.
 Ливанова Т., История западноевропейской музыки до 1789 года, М.-Л., 1940.
 Конен В. Д., Театр и симфония, М., 1968, 1975.
 Kretzschmar H. , Geschichte der Oper, Lpz., 1919 (русский перевод — Кречмар Г., История оперы, Л., 1925).
 Abert H., Die Opera buffа, в его кн.: W. A. Mozart. Neubearbeitete und erweiterte Ausgabe von Otto Jahns Mozart, Bd 1, 'Lpz., 1955.
 Соловьёва T. H. Опера-сериа // Музыкальная энциклопедия в 6 томах, БСЭ, М., 1973—1982, Т. 4, сс. 50-51.

Ссылки 
 
 dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/34418

Сериа